Sanne – frazione del comune di Hassel (Sassonia-Anhalt)
 Sanne-Kerkuhn – frazione della città di Arendsee (Altmark) (Sassonia-Anhalt)